Rolandslied oder Chanson de Roland bezeichnet:
 Rolandslied, ein altfranzösisches Versepos
 Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, mittelhochdeutsche Adaption des Rolandsliedes
 Roland (Film) (Originaltitel: La Chanson de Roland), französischer Historienfilm